El término Melgosa hace referencia a varios artículos:

Localidades 
 España
 Melgosa, en la provincia de Burgos.
 Melgosa de Villadiego, en la provincia de Burgos.
 Melgosa (La), en la provincia de Cuenca.

Personas
José María Muñoz Melgosa, pintor costumbrista español.